Achille Sfondrini – architetto italiano
 Carlo Sfondrini – calciatore italiano
 Riccardo Sfondrini – autore televisivo e scrittore italiano